Sant'Ilario est un toponyme italien, signifiant , qui peut désigner :
 , un quartier de Gênes, dans la ville métropolitaine du même nom, dans la région Ligurie en Italie.
 Sant'Ilario d'Enza, une commune de la province de Reggio d'Émilie dans la région Émilie-Romagne en Italie.
 Sant'Ilario dello Ionio, une commune de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre en Italie.